

Città della Serbia 

Obornjača (Ada) – Città Serba situata nella municipalità di Ada
Obornjača (Bačka Topola) – Città Serba situata nella municipalità di Bačka Topola